

Фрасін () — місто у повіті Сучава.
 Фрасін () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Плешой.
 Фрасін () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Владімір.
 Фрасін () — село у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Броштень.

Фрасін () — село у Дондушенському районі.
 Фрасін () — село у Гинчештському районі.